Czuczmany Humniskie (ukr. Чучмани, Czuczmany) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim. W 2001 roku liczyła 297 mieszkańców.

Linki zewnętrzne 
 
 Czuczmany Humniskie na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Rejon buski
Wsie w obwodzie lwowskim